Pionosyllis suchumica är en ringmaskart som beskrevs av Voldemar Czerniavsky 1881. Pionosyllis suchumica ingår i släktet Pionosyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
suchumica